The Verve, banda britânica
Verve EP, EP da banda acima
Ford Verve Concept, protótipo da Ford
Verve Records, gravadora

Desambiguação